Пятни́стый олень, или олень-цветок () — млекопитающее из семейства оленевых (Cervidae).

Длина тела 160—180 см, высота в холке 95—112 см, масса — 75—130 кг. Летом окраска красно-рыжая с белыми пятнами, зимой тускнеет. От европейской лани отличается отсутствием лопатообразных выростов на рогах.

Раньше был весьма распространён в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. Пятнистый олень обитает в южном Приморье, завезён в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ в начале 30-х годов. Из-за постоянного преследования едва не вымер в начале XX века.

Питается травянистыми растениями, опавшими желудями, орехами и плодами, листьями деревьев и кустарников, грибами и ягодами, зимой поедает также кору и молодые ветки. На морском побережье с удовольствием поедает водоросли, не брезгует также и животной пищей — крабами и выброшенной на берег рыбой.

Несколько пятнистых оленей пало в хозяйстве под Нальчиком от поедания рододендрона жёлтого. У больных животных нарушалась координация движений, резко возрастала активность, беспокойство. После уничтожения этого растения на территории оленефермы отравления оленей прекратились.

Гон происходит в октябре. Самки приносят первого оленёнка в 2—3 года. Обычно рождается один детёныш, иногда два.

В Приморье, на Алтае, на Кавказе в окрестностях Нальчика и в Казбековском районе Дагестана, его разводят на фермах ради пантов. Обычно длина рогов не превышает 80 см, а вес — 1260 г. Пятнистый олень сбрасывает рога в апреле, в июне молодые рога уже имеют два-три отростка, однако у взрослых особей, вне зависимости от возраста, количество отростков никогда не превышает четырёх. Панты наиболее ценны в июне.

Численность пятнистого оленя в дикой природе — менее 3000 голов.

Подвиды 
 C. n. aplodinotus, северный Хонсю
 C. n. grassianus, Шаньси, Китай
 C. n. kerama, острова Керама островов Рюкю, Япония
 C. n. kopschi, южный Китай
 C. n. mandarinus, северный и северо-восточный Китай
 C. n. mantchuricus, северо-восточный Китай, Корея и Дальний Восток России
 C. n. nippon, южный Хонсю, Сикоку и Кюсю
 C. n. pseudaxis, северный Вьетнам
 C. n. pulchellus, остров Цусима
 C. n. sichuanicus, западный Китай
 C. n. sintikuensis, Тайвань
 C. n. soloensis, Южные Филиппины (в древности завезен на остров Джоло; неизвестного подвидового происхождения, вероятно, вымерший)
 C. n. taiouanu, Тайвань
 C. n. yakushimae, Якусима, Япония
 C. n. yesoensis, Хоккайдо, Япония

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Е. Фадеев. Пятнистый олень в СССР // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1984. стp.18-21

Ссылки 

 Позвоночные животные России: Олень пятнистый
 https://web.archive.org/web/20071012045207/http://poimai.ru/zveri/article71.html

Настоящие олени
Млекопитающие Азии
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1838 году
Объекты охоты
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком